La Esperanza (Colombia),  een gemeente in het Colombiaanse departement Norte de Santander
 La Esperanza (Ecuador), een plaats in Ecuador
 La Esperanza (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Quetzaltenango
 La Esperanza (Honduras), een plaats in het Hondurese departement Intibucá
 La Esperanza (krant), de eerste dagelijks verschijnende krant in de Filipijnen
 La Esperanza, een district van de Peruviaanse provincie Trujillo

La esperanza is Spaans voor hoop